Strom est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Alfred Strom (1916-1973), coureur cycliste australien
 (c. 1914-1997), conservationniste australien
Brent Strom (né en 1948), instructeur et joueur américain de baseball
 (né en 1964), homme politique américain dans le Minnesota
 (1927-1994), joueur américain de basket-ball
Harry Strom (1914-1984), homme politique canadien en Alberta
, joueur néo-zélandais de football
 (né en 1952), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1956), supémaciste américain
 (né en 1925), juge américain dans le Nebraska
 (né en 1982), joueur américain de basket-ball

 (née en 1963), journaliste américaine
 (née en 1948), femme politique américaine en Californie
, violoniste et composteur américain

Prénom
Strom Thurmond (1902-2003), gouverneur américain en Caroline du Sud

Toponyme

, rivière du Brandebourg

, glacier de la barrière de Ross

, communauté de la Virginie
, lac du Minnesota

Divers 
 (8408) Strom, astéroïde de la ceinture principale
 Armin Strom, manufacturier d'horlogerie suisse
 Strom, une série littéraire créée par le couple Emmanuelle et Benoît de Saint Chamas
 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme